Het Franse departement Manche (50) omvat, sinds de hervorming van de kantons die bij wet doorgevoerd werd in 2013 en voor het eerst toegepast bij de departementsverkiezingen van maart 2015, nog 27 in plaats van 52 kantons. In een aantal gevallen werden afgeschafte kantons in hun geheel toegevoegd aan reeds bestaande kantons, in andere gevallen werden de gemeenten van afgeschafte kantons verdeeld over verschillende bestaande kantons of werden geheel nieuwe kantons gevormd.

Het beoogde doel van de hervorming was kantons te vormen die naar inwoneraantal vergelijkbaar groot zijn (maximaal 20% afwijking van het gemiddelde voor het departement) zodat de vertegenwoordiging van elk kanton in de departementsraad (twee als koppel verkozen raadsleden per kanton) voortaan ook ongeveer een gelijk aantal inwoners zou vertegenwoordigen.

Het gemiddelde inwoneraantal voor een kanton in het departement bedraagt na de hervorming ongeveer 18.500 (pop. municipale 2013). De grootste afwijkingen hiervan zijn er voor Kanton Saint-Lô-2 (+18%) en Kanton Le Mortainais (-19%).

Kantons van het departement Manche na de hervorming van maart 2015
Bij de hervorming van de kantons werd geen rekening gehouden met de bestaande arrondissementsgrenzen, als gevolg hiervan liggen kantons niet langer steeds binnen eenzelfde arrondissement.

Bron: INSEE - *Inwoners 2013 = Population municipale

Naamswijzigingen in 2020 
Op 5 maart werden de namen van een aantal kantons aangepast in overeenkomst met de nieuwe namen van de hoofdplaatsen van deze kantons:
Het kanton Bricquebec kreeg de naam kanton Bricquebec-en-Cotentin
Het kanton Carentan kreeg de naam kanton Carentan-les-Marais
Het kanton Cherbourg-Octeville-1 kreeg de naam kanton Cherbourg-en-Cotentin-1
Het kanton Cherbourg-Octeville-2 kreeg de naam kanton Cherbourg-en-Cotentin-2
Het kanton Cherbourg-Octeville-3 kreeg de naam kanton Cherbourg-en-Cotentin-3
Het kanton Équeurdreville-Hainneville kreeg de naam kanton Cherbourg-en-Cotentin-4
Het kanton Tourlaville kreeg de naam kanton Cherbourg-en-Cotentin-5
Het kanton Villedieu-les-Poêles kreeg de naam kanton Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Kantons van het departement Manche voor de hervorming van 2013 

 
Manche